Příjmení Láska je polské, české a židovské (východní Aškenazské). Pochází polského slova łaska půvab, laskavost nebo pochází z homonyma znamenající lasička. Z polského jména to může přezdívka pro hubeného vysokého muže a z židovského jména může být něco z všeobecně okrasného.

V moderní polštině laska znamená hůl.

Známí nositelé 
Josef Láska, český herec
Václav Láska (vědec), český geodet, astronom a matematik.
Václav Láska (politik), český právník, politik a senátor
Václav Láska, český malíř
Ray Laska, americký herec
Radovan Laska, umělecký koordinator
Liza Laska, albanská herečka
Scott Laska, americký herec
Katarzyna Łaska, polská herečka

Česká příjmení
Židovská příjmení
Polská příjmení